Martin Andersson (ur. 1969) – szwedzki żeglarz sportowy, olimpijczyk z 2004
 Martin Andersson (ur. 1981) – szwedzki piłkarz, obrońca IF Elfsborg
 Martin Andersson (ur. 1982) – szwedzki piłkarz, pomocnik Djurgårdens IF